Пи́терборо, устар. Петерборо ( или ) — слово англосаксонского происхождения. Буквальный перевод с  — района Петра. Является топонимом и др.

География 

 Питерборо — город в Великобритании, в графстве Кембриджшир. 
  — деревня в Австралии.
  — населённый пункт в Австралии.
 Питерборо — графство в Канаде.
 Питерборо — город в Канаде.
  — населённый пункт в штате Нью-Хемпшир, США.

См.также 
 Питерборо Юнайтед — английский профессиональный футбольный клуб из Питерборо.
 Питерборо (культура) — археологическая культура эпохи раннего неолита в Англии.